Kontaga peut désigner :
Kontaga, la commune rurale située dans le département de Gounghin au Burkina Faso,
Kontaga, la commune rurale située dans le département de Tibga au Burkina Faso,
Kontaga-Peulh, la commune rurale située dans le département de Tibga au Burkina Faso.